Обязанности Главы аппарата Белого дома варьировались от одной администрации к другой. Тем не менее, глава администрации отвечает за надзор за действиями сотрудников Белого дома, управление графиком президента, и решает, кто имеет право на встречу с президентом.

Список руководителей аппарата Белого дома

Ссылки 

Сотрудники Белого дома